

Nom de famille 

 Archibald Denis Leigh (1915-1998), médecin britannique ;
 Carol Leigh (1951-2022), féministe américaine ;
 Carolyn Leigh (1928-1983), auteur américaine de chansons ;
 Cassandra Austen, née Leigh (1739–1827), mère de la femme-écrivain Jane Austen ;
 Chyler Leigh (1982-), actrice américaine ;
 C.S. Leigh (1964-), réalisateur britannique ;
 Dorian Leigh (1917-2008), mannequin américain ;
 
 Edward Leigh (1950-), homme politique britannique ;
 
 Frank Leigh (1876-1948), acteur britannique ;
 Gustavo Leigh ;
 Howard Leigh, baron Leigh de Hurley (1959-), homme d'affaires et homme politique britannique, membre de la Chambre des lords.
 James Edward Austen-Leigh (1798-1874), neveu et biographe de Jane Austen ;
 Janet Leigh (1927–2004), née Jeanette Helen Morrison, actrice américaine ;
 Jennifer Jason Leigh (1962-), actrice américaine.
 John Leigh (1965-), acteur néo-zélandais ;
 Julia Leigh (1970-), écrivain et scénariste australien ;
 Mary Leigh (1885-?), suffragette britannique ;
 Mike Leigh (1943-), metteur en scène de théâtre et réalisateur anglais ;
 Mitch Leigh (1928-2014), compositeur de musique de comédie musicale et un producteur de théâtre ;
 Richard Leigh (1943-2007), écrivain britannique ;
 Stephen Leigh (1951-), écrivain américain de science-fiction ;
 Simone Leigh (1967-) une artiste américaine de Chicago ;
 Vera Leigh (1903-1944), femme agent secret britannique de la Deuxième Guerre mondiale ;
 Vivien Leigh (1913-1967), actrice britannique ;
 Walter Leigh (1905-1942), compositeur britannique ;
 Zoey Leigh Peterson , écrivaine américano-canadienne.

Prénom 

 Leigh Brackett (1915-1978), romancière américaine
 Leigh Halfpenny (1988-), joueur gallois de rugby à XV
 Leigh Harline, (1907-1969), musicien américain
 Leigh Howard
 Leigh Hunt (1784-1859), essayiste et un écrivain britannique.
 Leigh Jason (1904-1979), personnalité du cinéma américain
 Leigh Whannell

 Leigh-Anne (1991), membre des Little Mix
 Leigh-Anne Thompson (1964-), joueuse de tennis américaine.

 Patrick Leigh Fermor

Divers 
 Jonathan and Leigh, un duo américain formé en 1967.
 Leigh Centurions : un club anglais de rugby à XIII 
 Affaire Leigh Leigh, une affaire judiciaire ;

Toponyme

Royaume-Uni 
 Leigh (Dorset) ;
 Leigh, village situé dans le Gloucestershire ;
 Leigh (Grand Manchester),
 Leigh, circonscription électorale englobant cette ville ;
 Leigh (Kent) ;
 Leigh (Surrey).

États-Unis 
 Leigh (Nebraska)
 Lac Leigh, lac situé dans le parc national de Grand Teton au nord-ouest du Wyoming.
 Leigh Lake Ranger Patrol Cabin, station de rangers proche.

Nouvelle-Zélande 
 Leigh (Nouvelle-Zélande) , un  village situé dans la région d'Auckland, dans l'Île du Nord de la Nouvelle-Zélande

Voir aussi 
 Famille de Leigh

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais
Homonymie de toponyme
Prénom américain